Szwajcaria:
 Grosswiler – dawna nazwa gminy Grandvillard
 Grosswiler – dawna nazwa gminy Villars-le-Grand

Zobacz też:
 Gresswiller